Gordien est un nom propre ou un adjectif qui peut se référer à :

Empereurs romains 
Trois empereurs romains de la période dite de l'« Anarchie militaire » :
 Gordien  (° vers 157 - †238), régna en 238.
 Gordien II (° vers 192 - †238), ou Gordien le Jeune, régna en 238.
 Gordien III (° vers 224 - †244), régna de 238 à 244.

Saints 
 Gordianus († vers 362), martyr à Rome; fêté le 10 mai.
 Gordien, martyr avec deux compagnons; fêté  (Acta Sanctorum, XLV, 483).
 Gordien, martyr à Pontus ou Galatia; fêté  (Acta Sanctorum, XLIV, 55).

Autres 
 Fortune Gordien (1922-1990), athlète américain spécialiste du lancer du disque
 Gordien, personnage de la série "Les Mystères de Rome" (Roma Sub Rosa) de Steven Saylor.

Divers 
 Nœud gordien, métaphore et légende liées à Alexandre le Grand.
 Ver gordien, appartenant à l'embranchement des Nematomorpha.

Références